Лебах:

 Лебах — город в Германии.
 Лебах — река в Германии.